Sedlacek oder Sedláček ist der Familienname folgender Personen:

 August Sedláček (1843–1926), tschechischer Historiker und Burgenforscher
 František Sedláček (1943–2008), deutscher Architekt und Hochschullehrer

 Gerhard Sedlacek (1939–2012), deutscher Bauingenieur

 Karel Sedláček (* 1979), tschechischer Dartspieler
 Lisenka Sedlacek (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Norbert Sedlacek (* 1962), österreichischer Segler und Autor

 Paul-Michael Sedlacek (* 1953), österreichischer Filmeditor
 Peter Sedlacek (* 1945), deutscher Geograph

 Roman Sedláček (* 1963), tschechischer Fußballspieler

 Václav Sedláček (1917–1939), tschechoslowakischer Arbeiter, Opfer des Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Sedlaczek